Maximillian Adolph Otto Siegfried »Max« Schmeling, nemški boksar, * 28. september 1905, Klein Luckow, Provinca Pomerania, Nemško cesarstvo, † 2. februar 2005, Wenzendorf, Nemčija.

Schmeling je nekdanji nemški boksar in svetovni prvak v težki kategoriji med letoma 1930 on 1932, več let je držal tudi naslova evropskega prvaka po EBU in nemškega prvaka po BDB. Njegova dvoboja proti Joeju Louisu v letih 1936 in 1938 sta bila deležna svetovne pozornosti zaradi njunih nacionalnosti in razmer v svetu pred drugo svetovno vojno. Prvi dvoboj je dobil Schmeling, drugega pa Louis. Skupno je v karieri dosegel 56 zmag, od tega 40 s prekinitvijo in 16 z odločitvijo, deset porazov in štiri remije. Umrl je leta 2002 star devetindevetdeset let.

Boksarski dvoboji 

|-
| style="text-align:center;" colspan="8"|56 zmag (40 s prekinitvijo, 16 z odločitvijo), 10 porazov (5 s prekinitvijo, 5 z odločitvijo), 4 remiji, 1 brez boja
|- style="text-align:center; background:#e3e3e3;"
| style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Rez.
| style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Niz
| style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Nasprotnik
| style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Tip
| style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Runda (čas)
| style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Datum
| style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Lokacija
| style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Opombe
|-align=center
|
|
|align=left| Richard Vogt
|TOČ
|10
|31. oktober 1948
|align=left| Waldbuehne, Westend, Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|56-9-4
|align=left| 
|TKO
|9 
|2. oktober 1948
|align=left| VFB Platz, Kiel, Schleswig-Holstein
|align=left|
|-align=center
|
|55-9-4
|align=left| Walter Neusel
|TOČ
|10
|23. maj 1948
|align=left| Platz in Hamburg-Altona, Altona, Hamburg
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|55-8-4
|align=left| 
|TOČ
|10
|7. december 1947
|align=left| Omnibushalle, Altona, Hamburg
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|54-8-4
|align=left| Werner Vollmer
|KO
|7 
|28. september 1947
|align=left| Waldstadion, Frankfurt
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|53-8-4
|align=left| Adolf Heuser
|KO
|1 
|2. julij 1939
|align=left| Adolf-Hitler-Kampfbahn, Stuttgart
|align=left|
|-align=center
|
|52-8-4
|align=left| Joe Louis
|TKO
|1 
|22. junij 1938
|align=left| Yankee Stadium, Bronx, New York
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|52-7-4
|align=left| Steve Dudas
|KO
|5 
|16. april 1938
|align=left| Hanseatenhalle, Hamburg
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|51-7-4
|align=left| Ben Foord
|TOČ
|12
|30. januar 1938
|align=left| Hanseatenhalle, Hamburg
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|50-7-4
|align=left| Henry Thomas
|TKO
|8 
|13. december 1937
|align=left| Madison Square Garden, New York
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|49-7-4
|align=left| Joe Louis
|KO
|12 
|19. junij 1936
|align=left| Yankee Stadium, Bronx, New York
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|48-7-4
|align=left| Paulino Uzcudun
|TOČ
|12
|7. julij 1935
|align=left| Poststadion, Moabit, Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|47-7-4
|align=left| Steve Hamas
|KO
|9 
|10. marec 1935
|align=left| Hanseatenhalle, Hamburg
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|46-7-4
|align=left| Walter Neusel
|KO
|9 
|26. avgust 1934
|align=left| Sandbahn Lokstedt, Hamburg
|align=left|
|-align=center
|style="background:#abcdef;"|Remi
|45-7-4
|align=left| Paulino Uzcudun
|TOČ
|12
|13. maj 1934
|align=left| Montjuich Stadium, Barcelona
|align=left|
|-align=center
|
|45-7-3
|align=left| Steve Hamas
|TOČ
|12
|13. februar 1934
|align=left| Convention Hall, Philadelphia
|align=left|
|-align=center
|
|45-6-3
|align=left| Max Baer
|TKO
|10 
|8. junij 1933
|align=left| Yankee Stadium, Bronx, New York
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|45-5-3
|align=left| Mickey Walker
|TKO
|8 
|26. september 1932
|align=left| Madison Square Garden Bowl, Long Island City, Queens, New York
|align=left|
|-align=center
|
|44-5-3
|align=left| Jack Sharkey
|SD
|15
|21. junij 1932
|align=left| Madison Square Garden Bowl, Long Island City, Queens, New York
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|44-4-3
|align=left| Young Stribling
|TKO
|15 
|3. julij 1931
|align=left| Municipal Stadium, Cleveland
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|43-4-3
|align=left| Jack Sharkey
|DQ
|4 
|12. junij 1930
|align=left| Yankee Stadium, Bronx, New York
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|42-4-3
|align=left| Paulino Uzcudun
|TOČ
|15
|27. junij 1929
|align=left| Yankee Stadium, Bronx, New York
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|41-4-3
|align=left| Johnny Risko
|TKO
|9 
|1. februar 1929
|align=left| Madison Square Garden, New York
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|40-4-3
|align=left| Pietro Corri
|KO
|1 
|21. januar 1929
|align=left| Laurel Garden, Newark, New Jersey
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|39-4-3
|align=left| Joe Sekyra
|TOČ
|10
|4. januar 1929
|align=left| Madison Square Garden, New York
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|38-4-3
|align=left| Joe Monte
|KO
|8 
|23. november 1928
|align=left| Madison Square Garden, New York
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|37-4-3
|align=left| Franz Diener
|TOČ
|15
|4. april 1928
|align=left| Sportpalast, Schoeneberg, Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|36-4-3
|align=left| Ted Moore
|TOČ
|10
|11. marec 1928
|align=left| Dortmund
|align=left|
|-align=center
|
|35-4-3
|align=left| Gipsy Daniels
|KO
|1 
|25. februar 1928
|align=left| Frankfurt, Hessen, Nemčija
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|35-3-3
|align=left| Michele Bonaglia
|KO
|1 
|6. januar 1928
|align=left| Sportpalast, Schöneberg, Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|34-3-3
|align=left| Gipsy Daniels
|TOČ
|10
|2. december 1927
|align=left| Sportpalast, Schoeneberg, Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|33-3-3
|align=left| Hein Domgoergen
|KO
|7 
|6. november 1927
|align=left| Leipzig
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|32-3-3
|align=left| Louis Clement
|KO
|6 
|2. oktober 1927
|align=left| Dortmund
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|31-3-3
|align=left| Robert Larsen
|KO
|3 
|2. september 1927
|align=left| Sportpalast, Schoeneberg, Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|30-3-3
|align=left| Willem Westbroek
|KO
|3 
|7. avgust 1927
|align=left| Radrennbahn, Essen
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|29-3-3
|align=left| Jack Taylor
|TOČ
|10
|13. julij 1927
|align=left| Hamburg
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|28-3-3
|align=left| Fernand Delarge
|KO
|14 
|19. junij 1927
|align=left| Westfalenhallen, Dortmund
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|27-3-3
|align=left| Raoul Paillaux
|KO
|3 
|17. maj 1927
|align=left| Frankfurt
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|26-3-3
|align=left| Robert Larsen
|TOČ
|10
|7. maj 1927
|align=left| Frankfurt
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|25-3-3
|align=left| Stanley Glen
|KO
|1 
|26. april 1927
|align=left| Sagebiel, Hamburg
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|24-3-3
|align=left| Francois Charles
|KO
|8 
|8. april 1927
|align=left| Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|23-3-3
|align=left| Leon Sebilo
|KO
|2 
|12. marec 1927
|align=left| Dortmund
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|22-3-3
|align=left| Joe Mehling
|KO
|3 
|4. februar 1927
|align=left| Zirkus Sarassani, Dresden
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|21-3-3
|align=left| Louis Wilms
|TKO
|8 
|23. januar 1927
|align=left| Jahrhunderthalle, Breslau
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|20-3-3
|align=left| Jack Stanley
|KO
|8 
|7. januar 1927
|align=left| Sportpalast, Schoeneberg, Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|19-3-3
|align=left| Herman van't Hof
|DQ
|8 
|1. oktober 1926
|align=left| Sportpalast, Schoeneberg, Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|18-3-3
|align=left| Max Diekmann
|KO
|1 
|24. avgust 1926
|align=left| Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|17-3-3
|align=left| August Vongehr
|TKO
|1 
|13. julij 1926
|align=left| Luna Park, Berlin, Halensee, Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|16-3-3
|align=left| Willy Louis
|TKO
|1 
|19. marec 1926
|align=left| Köln
|align=left|
|-align=center
|style="background:#abcdef;"|Remi
|15-3-3
|align=left| Max Diekmann
|TOČ
|8
|12. februar 1926
|align=left| Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|15-3-2
|align=left| Rene Compere
|TOČ
|8
|8. november 1925
|align=left| Köln
|align=left|
|-align=center
|
|14-3-2
|align=left| Larry Gains
|TKO
|2 
|1. september 1925
|align=left| Köln
|align=left|
|-align=center
|style="background:#abcdef;"|Remi
|14-2-2
|align=left| Leon Randol
|TOČ
|10
|13. junij 1925
|align=left| Bruselj
|align=left|
|-align=center
|
|14-2-1
|align=left| Jack Taylor
|TOČ
|10
|9. maj 1925
|align=left| Köln
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|14-1-1
|align=left| Fred Hammer
|TOČ
|8
|28. april 1925
|align=left| Bonn
|align=left|
|-align=center
|style="background:#abcdef;"|Remi
|13-1-1
|align=left| Jimmy Lyggett
|TOČ
|8
|3. april 1925
|align=left| Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|13–1
|align=left| Alfred Baker
|KO
|3 
|15. marec 1925
|align=left| Köln
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|12–1
|align=left| Leon Randol
|KO
|4 
|1. marec 1925
|align=left| Köln
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|11–1
|align=left| Joe Mehling
|TOČ
|6
|20. januar 1925
|align=left| Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|10–1
|align=left| Johnny Cludts
|KO
|2 
|18. januar 1925
|align=left| Schauburgring, Köln
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|9–1
|align=left| Jimmy Lyggett Sr
|TKO
|4 
|26. december 1924
|align=left| Köln
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|8–1
|align=left| Helmuth Hartig
|KO
|1 
|17. december 1924
|align=left| Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|7–1
|align=left| Battling Mathar
|KO
|3 
|7. december 1924
|align=left| Westfalenhalle, Düsseldorf
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|6–1
|align=left| Hans Breuer
|KO
|2 
|4. december 1924
|align=left| Köln
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|5–1
|align=left| Fred Hammer
|KO
|3 
|31. oktober 1924
|align=left| Westdeutsche Sporthalle, Köln
|align=left|
|-align=center
|
|4–1
|align=left| Max Diekmann
|TKO
|4 
|10. oktober 1924
|align=left| Sportpalast, Schoeneberg, Berlin
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|4–0
|align=left| Rocky Knight
|TOČ
|8
|4. oktober 1924
|align=left| Köln
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|3–0
|align=left| Henri van der Vyver
|KO
|3 
|22. september 1924
|align=left| Düsseldorf
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|2–0
|align=left| Willy Louis
|KO
|1 
|20. september 1924
|align=left| Duisburg
|align=left|
|-align=center
|Zmaga
|1–0
|align=left| Hans Czapp
|KO
|6 
|2. avgust 1924
|align=left| Tonhalle, Duisburg
|align=left|
|-align=center

Sklici in opombe 

Rojeni leta 1905
Umrli leta 2005
Nemški boksarji
Svetovni prvaki v boksu
Sprejeti v Mednarodni boksarski hram slavnih